Суанхоа () — вьетнамский топоним:
 Суанхоа — община в уезде Намдан, провинция Нгеан.
 Суанхоа — община в уезде Ньысуан, провинция Тханьхоа.
 Суанхоа — квартал в городе Фукйен, провинция Виньфук.
 Суанхоа — община в уезде Лаптхать, провинция Виньфук.
 Суанхоа — община в уезде Вутхы, провинция Тхайбинь.
 Суанхоа — община в уезде Суанлок, провинция Донгнай.
 Суанхоа — квартал в городе Лонгкхань, провинция Донгнай.
 Суанхоа — община в уезде Суанчыонг, провинция Намдинь.